Celeritas er et latinsk ord som kan oversættes til fart. Det bliver ofte nævnt som ophavet af symbolet  som symboliserer lysets fart i vakuum. Mange mennesker kender primært symbolet fra Einsteins berømte ligning E=mc².

Fysiske konstanter